Lyngby (Norddjurs), plaats in de Deense gemeente Norddjurs
Lyngby (parochie, Hjørring)
Lyngby (parochie, Norddjurs)
Lyngby (parochie, Rebild)
Lyngby (parochie, Aarhus)
Kongens Lyngby
Lyngby-Taarbæk